

Клубът

Треньорско ръководство

Първенство 

Ботев е изваден от „А“ група през втория полусезон, съперниците получават служебна победа с 3:0.

Програма

Официални мачове 

 – на неутрален терен заради наказание с лишаване от домакинство на Ботев.

Статистика по футболисти

Голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт на ПФК Ботев 1912 АД
 Неофициална страница за Ботев Пловдив
 Официален сайт на феновете на Ботев Пловдив
 Официален сайт на Клуб 1912
 Български клубове - Ботев 1912 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) през годините
Футболни отбори през сезон 2009/10
2009 година в България
2010 година в България